Ракитненский сельский совет может означать:
 Ракитненский сельский совет (Кременчугский район) (укр. Рокитненська сільська рада) — входил до 2020 года в состав Кременчугского района Полтавской области. Админцентр — село Ракитное.
 Ракитянский сельский совет (Харьковская область) либо Ракитненский сельский совет (Нововодолажский район) — входил до 2020 года в состав Нововодолажского района Харьковской области. Админцентр — село Ракитное.

См. также 
 Ракитянский сельский совет (значения)